Rudra:

 Rudra — род аранеоморфных пауков из подсемейства Dendryphantinae в семействе пауков-скакунов.
 Rudra — сингапурская группа, играющая в стиле блэк-метал с элементами традиционной индийской карнатической музыки.

См. также 
 Рудра (значения)